A 2012-es Subway Fresh Fit 500 volt a 2012-es Sprint Cup Series második futama, melyet március 4-én rendeztek meg az 1 mérföld hosszúságú Phoenix International Racewayen az Arizonai Avondaleben.

Eredmények

Időmérő

Verseny végeredménye

Bajnokság állása a verseny után
Versenyzők bajnokságának állása

Gyártók bajnokságának állása

Források

Subwayfreshfit500